

Persone
Marlou van Rhijn – atleta paralimpica olandese
Ricardo van Rhijn – calciatore olandese

Altro
2203 van Rhijn – asteroide della fascia principale